Unterrieden ist der Ortsname von

 Unterrieden (Altdorf bei Nürnberg), Ortsteil der Stadt Altdorf bei Nürnberg, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Unterrieden (Oberrieden), Ortsteil der Gemeinde Oberrieden, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Unterrieden (Witzenhausen), Ortsteil der Stadt Witzenhausen, Werra-Meißner-Kreis, Hessen

Siehe auch:
 Unterried